23-й Чемпионат Европы по баскетболу среди девушек (до 16 лет) проходил в итальянском городе Кальяри с 11 по 21 августа в 2011 году. В финальной стадии принимали участие 16 национальных сборных, разделённых на 4 группы. Чемпионом Европы стала сборная . По результатам соревнования первые четыре команды получили путёвки для участия в Чемпионате Мира среди девушек до 17 лет в 2012 году.

Квалификация

Результаты

Группа A 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

Группа В 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

Группа С 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

Группа D 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

Группа G (за 13 — 16-е места) 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

 4 тур

 5 тур

 6 тур

Второй этап

Группа E 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

Группа F 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

Квалификация за 9 — 12-е места

Полуфинал

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Игры плей-офф

Матчи 1/4 финала

Матчи за 5 — 8-е места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение 

 4. 
 5. 

 7. 
 8. 
 9. 
 10. 
 11. 
 12. 
 13. 
 14. 
 15.  — вылет в дивизион В
 16.  — вылет в дивизион В

Лидеры Чемпионата

Чемпион 

Символическая пятёрка турнира
  Хинд Бен Абделькадер
  Мария Аррохо
  Летисия Ромеро
  Сесилия Зандаласини
  Гулия Чоглар

См. также 
 Чемпионат Европы по баскетболу (девушки до 16 лет) 2011 — дивизион B

Ссылки 
Официальный сайт ФИБА-Европа

2011
2011 год в баскетболе